Bensaude ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Bensaúde (1856–1941), portugiesischer Mineraloge und Hochschullehrer
 Bernadette Bensaude-Vincent (* 1949), französische Wissenschaftshistorikerin
 Joaquim Bensaude (1859–1952), portugiesischer Ingenieur und Seefahrtshistoriker 
 José Bensaude (1835–1922), portugiesischer Unternehmer
 Raoul Bensaude (Raúl Bensaude) (1866–1938), französischer Gastroenterologe portugiesischer Abstammung